José Luis Gómez (n. 1940) – direttore teatrale spagnolo
José Luis Gómez – calciatore argentino che partecipato al Campionato sudamericano Under-19 1967
José Luis Gómez (n. 1993) – calciatore argentino che partecipato ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016